Francesca Papaleo (1990) – calciatrice italiana
 Rocco Papaleo (1958) – attore, regista, sceneggiatore e showman italiano
 Guglielmo Papaleo, noto come Willie Pep (1922-2006) – pugile statunitense
 Toni Papaleo, noto come Anthony Franciosa (1928-2006) – attore statunitense